Ondersteuning van de schroefas bij schepen, zie scheepsschroef

Natuurgebieden
't Asbroek, een natuurgebied in Schoten
Asbroek (Lanaken), een natuurgebied in Lanaken
Asbroek (Cranendonck), een natuurgebied in het dal van de Buulder Aa
Asbroek (Maasbree), een natuurgebied bij Maasbree
Goor-Asbroek, een natuurgebied bij Westmeerbeek

Plaatsen
Asbroek, een buurtschap in de gemeente Leudal